Az alábbi lista a Jake és Blake című televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

1. évad: 2008/2009 
 Az első évad 26 részből áll.

Források
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jake_%26_Blake_episodes

Televíziós sorozatok epizódlistái